Cette page contient les pages d'homonymie de Abalı et Abali.

Étymologie 
Abalı est un mot turc qui signifie « celui qui est habillé d'un habit grossier » (feutre ou bure), « pauvre, misérable » ou « souffre-douleur », de aba qui signifie « habit grossier » et le suffixe -lı qui désigne une personne, « celui qui ».

Patronyme 

  (1930-2018), sportif et journaliste turc ;
  (-), universitaire et éducateur turc vivant en Allemagne, auteur de manuels d'enseignement des langues étrangères.

 Ilham Abali (2002-), footballeuse néerlando-marocaine.

Toponyme 

 , village turc du district d'Ağaçören dans la province d'Aksaray ;
 , quartier de la ville turque de Diyarbakır dans le district de Lice dans la  province de Diyarbakır ;
 , village turc du district d'Adapazarı dans la province de Sakarya ;
 , village turc du district central de la province de Sinop ;
 , village turc du district de Gevaş de la province de Van.

Références

Voir aussi 
 , patronyme turc formé de Abalı et de -oğlu, suffixe à valeur patronymique de très nombreux noms de familles turcs qui signifie « fils de ». Abalıoğlu signifie « fils de Abalı » ou « fils du pauvre » ou « fils du souffre-douleur »

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc
Toponymie turque